Prutkow bzw. Prutkov steht für:
 Kosma Prutkow (1803–1863), fiktiver russischer Schriftsteller
 (5932) Prutkov, Asteroid des Hauptgürtels